Das Porsche Classic 1978 war ein Damen-Tennisturnier in Filderstadt. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 23. bis 29. Oktober 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Filderstadt